José Reyes peut désigner :
 José Antonio Reyes (1983–2019), joueur de football espagnol ;
 José Bernabé Reyes (né en 1983), joueur de baseball dominicain ;
 José Reyes Baeza Terrazas (né en 1961), homme politique mexicain ;
 José Reyes (1835-1905), musicien dominicain, compositeur de l'Hymne national.